El Reixac (Olost), mas al terme d'Olost (Osona)
 El Reixac (Sant Joan de les Abadesses), mas al Ripollès
 El Reixac (Gurb), mas a mig camí dels nuclis de Vic i Roda de Ter, però al terme municipal de Gurb (Osona)